ISO 7093 er en ISO standard for en skærmskive.

En skærmskive ISO 7093 er en af de mest brugte skiver indenfor befæstelse området.

Kilde 
 http://bolte.dk/skaermskiver-iso-7093/ 

7093